Niemcy:
 Reichmannsdorf – dzielnica Saalfeld/Saale
 Reichmannsdorf – dzielnica Schlüsselfeldu